Скаржинцы (Винницкая область) — село в Хмельницком районе Винницкой области Украины
 Скаржинцы (Хмельницкий район, Хмельницкая область) — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины
 Скаржинцы (Ярмолинецкий район) — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области Украины